Barca může být:

 Barca (okres Rimavská Sobota) – slovenská obec v okrese Rimavská Sobota
 Barca (Košice) – městská část Košic
 Barca (hrad) – zaniklý hrad na Slovensku
 Barça - hovorově FC Barcelona